Bundestagswahlkreis 135 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Lippe I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Minden-Lübbecke I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Rheingau-Taunus – Limburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hochtaunus (1976)
 Bundestagswahlkreis Obertaunus (1949 bis 1972)